Ryder [rajdr] může znamenat:

příjmení osob
 Christopher S. Ryder – americký lékař
 Michael Ryder (1980) – kanadský hokejista
 Mitch Ryder (William S. Levise, Jr.; 1945) – americký zpěvák a kytarista
 Serena Ryder (1983) – kanadská zpěvačka
 Winona Ryder (1971) – americká herečka
 Zack Ryder (1985) – americký zápasník

jiný význam
 Ryder Cup – golfový turnaj družstev

Rozcestníky - příjmení